Монтереј има више значења:
 Монтереј
 Округ Монтереј
 Монтереј (Луизијана)
 Монтереј (Вирџинија)
 Монтереј (Калифорнија)
 Монтереј (Индијана)
 Монтереј (Кентаки)
 Монтереј (Тенеси)